Carex × abitibiana, hibridna vrsta šaši između C. aquatilis i C. stricta, (formula C. aquatilis × C. stricta). Hemikriptofit ili kriptofit. Uzgaja se u Quebecu. Ima priznat status.

Izvori 

Šaš
Flora Quebeca